Zkratka OFM může znamenat:
 Ordo fratrum minorum (lat.), Řád menších bratří (františkánů)
 Online Football Manager – internetová hra s fotbalovým zaměřením

Zkratky